Guillermo [] ist die spanische Form des Namens Wilhelm.

Die Kurzform lautet Guille [] und entspricht dem deutschen Willi oder dem englischen Bill. Die in Spanien ebenfalls vorkommende katalanische Form des Namens ist Guillem.

Namensträger

Vorname 

 Guillermo Arriaga (* 1958), mexikanischer Schriftsteller
 Guillermo Billinghurst (1851–1915), peruanischer Politiker
 Guillermo Coria (* 1982), argentinischer Tennisspieler
 Guillermo Infante (1929–2005), kubanischer Schriftsteller und Filmkritiker.
 Guillermo Franco (* 1976), mexikanisch-argentinischer Fußballspieler
 Guillermo Alberto González Mosquera (* 1941), kolumbianischer Politiker
 Guillermo Jones (* 1972), panamaischer Boxer
 Guillermo León Sáenz Vargas alias Alfonso Cano (1948–2011), kolumbianischer Anführer der FARC
 Guillermo Marchena (1947–1994), niederländischer Schlagzeuger und Popsänger
 Guillermo Meza Álvarez (1917–1997), mexikanischer Maler und Bühnenmaler
 Guillermo Mordillo (1932–2019), argentinischer Zeichner und Cartoonist
 Guillermo Navarro (* 1955), mexikanischer Kameramann
 Guillermo Ochoa (* 1985), mexikanischer Fußballtorhüter
 Guillermo Ortega (* 19**), mexikanischer Fußballspieler
 Guillermo Ortiz Camargo (1939–2009), mexikanischer Fußballspieler
 Guillermo Ortiz Martínez (* 1948), mexikanischer Ökonom
 Guillermo Rigondeaux (* 1980), kubanischer Boxer
 Guillermo Rojas y Arrieta (1855–1933), costa-ricanischer Geistlicher, Erzbischof von Panama
 Guillermo Soberón Acevedo (1925–2020), mexikanischer Mediziner, Biologe, Politiker und ehemaliger Rektor der UNAM
 Guillermo Stábile (1906–1966), argentinischer Fußballer
 Guillermo del Toro (* 1964), mexikanischer Regisseur und Filmproduzent
 Guillermo Vilas (* 1952), argentinischer Tennisspieler

Familienname 
 Alfredo Guillermo Disandro (1922–2001), argentinischer katholischer Bischof
 Cesáreo Guillermo (1847–1885), dominikanischer Politiker und Präsident der Dominikanischen Republik
 Lorraine Guillermo (* 1993), US-amerikanische Tennisspielerin

Männlicher Vorname
Spanischer Personenname